Hugó Scheiber (1873-1950) – pittore ungherese
 Mario Scheiber (1983) – sciatore austriaco
 Florian Scheiber (1987) – sciatore austriaco